Le mot gaufre peut désigner :
 une gaufre, (parfois prononcé "un gaufre" dans le Nord Isère), une pâtisserie ;
 un gaufre, mammifère de l'ordre des rongeurs.